

Località 
 Casoli – comune della provincia di Chieti
 Casoli – frazione di Atri in provincia di Teramo
 Casoli – frazione di Bagni di Lucca in provincia di Lucca
 Casoli – frazione di Camaiore in provincia di Lucca

Persone 
 Alfonso Maria Casoli
 Cristian Casoli
 Francesco Casoli
 Giorgio Casoli
 Paola Casoli
 Paolo Casoli
 Roberto Casoli